LEGO Belville é um tema do brinquedo LEGO, lançado em 1994, voltado para a educação infantil.

É concebida especialmente para o público feminino, na faixa dos cinco aos dez anos de idade. As suas peças de construção, mais detalhadas e em cores diferenciadas, podem ser combinadas e recombinadas para que a criança desenvolva os próprios cenários, visando estimular habilidades de imaginação, "role-playing" e de construção de narrativas, explorando o próprio universo criativo.

Em 2005 destacou-se o lançamento da linha Hans Christian Andersen, com conjuntos enfocando contos tradicionais deste autor, a saber:

5960-1: "The Mermaid Castle" (de A Pequena Sereia).
5961-1: "Snow Queen"
5962-1: "The Tinderbox"
5963-1: "The Princess and the Pea" (de A Princesa e a Ervilha)
5964-1: "Thumbelina" (de A Polegarzinha)

Ligações externas
 LEGO Belville

Temas de Lego